McKenzie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eric H.C. McKenzie
 Faustino McKenzie
 Kenneth G. McKenzie